Crush — седьмой студийный альбом американской рок-группы Bon Jovi. Вышел 13 июня 2000 года на лейбле Island Records.

Список композиций

Примечания 

Альбомы 2000 года
Альбомы Bon Jovi
Альбомы Island Records
Поп-альбомы
Поп-рок-альбомы
Хард-рок-альбомы